Maledetta ambizione (The Temp) - film del 1993 diretto da Tom Holland
 The Temp - cortometraggio di Due fantagenitori